Schulschwestern ist die (verkürzte) Bezeichnung verschiedener katholischer Frauenorden, die sich der schulischen Erziehung und Ausbildung von Kindern widmen:

 Arme Schulschwestern des 3. Ordens vom hl. Franz Seraphicus, Franziskanerinnen von Vöcklabruck 
 Arme Schulschwestern Notre Dame (Banat) in Timişoara, Rumänien
 Arme Schulschwestern vom Heiligen Franziskus (SFSF)
 Arme Schulschwestern vom hl. Dominikus in Speyer
 Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau – Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a nostra Domina (SSND)
Congregatio Jesu (Englische Fräulein bzw. Maria Ward)
 Gesellschaft Unserer Lieben Frau Maria – Ordo societatis Mariae dominae nostrae (ODN), gegründet 1606 von Johanna von Lestonnac
Immigrant Sisters of Saints Cyril and Methodius
Institut der Schulschwestern zu Graz (Grazer Schulschwestern, Kongregation der Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis), Generalat in Graz-Eggenberg
 Kongregation der Armen Schulschwestern Unserer Lieben Frau nach der Regel des Hl. Augustinus, Provinzialat in Wien
 Kongregation der Schulschwestern des 3. Ordens des Hl. Franz von Assisi (Wien) (Schulschwestern von Sarajewo) in Wien
 Kongregation der Schulschwestern des 3. Ordens des Hl. Franz von Assisi (Amstetten) in Amstetten
 Kongregation der Schulschwestern vom Hl. Franziskus, Franziskanerinnen von Erlenbad, School Sisters of St. Francis (SSSF) 
 Schulschwestern des 3. Ordens des Hl. Franz von Assisi, Provinzialat in Klagenfurt
 Schulschwestern Unserer Lieben Frau von Namur Sorores Nostrae Dominae – Sisters of Notre Dame de Namur (SNDdeN)
 Schwestern Unserer Lieben Frau (SND)
 Schulschwestern von der Heiligen Familie
 Schulschwestern vom 3. Orden des Hl. Franziskus (Halleiner Schulschwestern) (HSF)
 Schulschwestern von Unserer Lieben Frau (Böhmen)
 Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel (Heiligenstädter Schulschwestern) (SMMP)
 Schwestern von der Heiligen Familie von Savigliano

Einzelnachweise 

Liste (christliche Organisationen)
!
Liste (Katholizismus)